QTE est :

 un mécanisme particulier de jeu vidéo, le Quick Time Event.
 un code qui signifie « Relèvement vrai » selon le code Q.

Code Q